Das zweite Gebot steht für:

 das zweite Gebot der biblischen Zehn Gebote
 Das 2. Gebot (Album), Album von Unheilig (2003)

Siehe auch:
 Bilderverbot, Untersagung bildlicher Darstellungen aus religiösen Gründen
 Dekalog, Zwei, polnischer Fernsehfilm von Krzysztof Kieślowski (1990)